Pieve di Santa Maria a Corsano ad Anghiari
 Pieve di Santa Maria a Micciano ad Anghiari
 Pieve di Santa Maria alla Sovara ad Anghiari
 Pieve di Santa Maria all'Antella (Bagno a Ripoli)
 Pieve di Santa Maria alla Chiassa ad Arezzo
 Pieve di Santa Maria a Loppia a Barga
 Pieve di Santa Maria a Bedizzole
 Pieve di Santa Maria a Dicomano
 Pieve di Santa Maria a Diecimo a Borgo a Mozzano
 Pieve di Santa Maria a Pacina, nel comune di Castelnuovo Berardenga
 Pieve di Santa Maria a Villa a Sesta presso Castelnuovo Berardenga
 Pieve di Santa Maria a Luriano, nel comune di Chiusdino
 Pieve di Santa Maria ad Oppiano a Cinigiano
 Pieve di Santa Maria de' Monti a Civitella Marittima
 Pieve di Santa Maria a Spaltenna a Gaiole in Chianti
 Pieve di Santa Maria a Grosseto
 Pieve di Santa Maria a Civita, denominata anche pieve di Santa Maria a Moscona, a Grosseto
 Pieve di Santa Maria, a Roselle storicamente nota come Cattedrale di Roselle, nel comune di Grosseto
 Pieve di Santa Maria di Venelia a Licciana Nardi
 Pieve di Santa Maria a Tatti presso Massa Marittima
 Pieve di Santa Maria a Coeli Aula nel comune di Montespertoli
 Pieve di Santa Maria a Carli a Murlo
 Pieve di Santa Maria dello Spino a Pienza
 Pieve di Santa Maria a Poppi
 Pieve di Santa Maria a Colonica a Prato
 Pieve di Santa Maria a Filettole a Prato
 Pieve di Santa Maria a Fornoli presso Roccastrada
 Pieve di Santa Maria a Torniella presso Roccastrada
 Pieve di Santa Maria a Cèllole a San Gimignano
 Pieve di Santa Maria a San Giovanni d'Asso
 Pieve di Santa Maria a Scarlino
 Pieve di Santa Maria a Vicopisano

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria (disambigua)
Pieve di Santa Maria Assunta (disambigua)
Abbazia di Santa Maria (disambigua)
Pieve di Santa Maria Novella